Макки́вер () — фамилия. Известные носители:

 Маккивер, Брайан (род. 1979) — канадский лыжник и биатлонист, Паралимпийский чемпион.
 Маккивер, Иэн (род. 1946) — английский художник-абстракционист.
 Маккивер, Эд (род. 1983) — британский гребец-байдарочник, Олимпийский чемпион.

См. также 
 Макивер